Jovanović est un patronyme serbe, qui en 2011 était d'ailleurs le patronyme le plus courant en Serbie.

 Aleksa Jovanović (1846-1920), juriste et homme politique serbe ;
 Anastas Jovanović (1817-1899), lithographe et photographe serbo-bulgare ;
 Arsenije Jovanović dit aussi Arsa Jovanović (1932-) metteur en scène, réalisateur de films et de programmes de radio et télévision, compositeur et auteur serbe
Biljana Jovanović (1953-1996), écrivaine serbe, militante pour la paix et féministe ;
 Bojan Jovanović (1980-), escrimeur serbe de Croatie ;
 Boro Jovanović (1939-), joueur de tennis serbe de Croatie ;
 Čedomir Jovanović (1971-), personnalité politique serbe ;
 Dušan Jovanović (1939-2020), auteur dramatique slovène d'origine serbe ;
 Konstantin Jovanović (1849-1923), un architecte autrichien et austro-hongrois, serbe et bulgare ;
 
 Mihailo Jovanović (?-1851), marchand, président de la Matica srpska ;
 Mihailo Jovanović (1826-1898), métropolite de l'Église orthodoxe serbe ;
 Mihailo P. Jovanović (1855-1944), ministre de la Justice de Serbie ;
 Mihailo Lj. Jovanović (1877-1939), général du Royaume de Yougoslavie ;
 Mihailo Jovanović (né en 1975), footballeur serbe ;
 Mihailo Jovanović (né en 1989), footballeur serbe ;
 
 Milan Jovanović (1863–1944), photographe serbe ;
 Milan Jovanović (1970- ), powerlifter serbe ;
 Milan Jovanović (1971- ), dessinateur de bande dessinée ;
 Milan Jovanović (1981-), footballeur international serbe ;
 Milan Jovanović (1983- ), footballeur serbe ;
 Milan Jovanović (1983- ), footballeur du Monténégro ;
 Milica Jovanović (1989-), joueuse de basket-ball monténégrine ;
 Nevena Jovanović (1990 - ), joueuse de basket-ball serbe ;

Nikola Jovanović, footballeur yougoslave ;
Nikola Jovanović, taekwondoiste serbe ;
Nikola Jovanović (1948-), homme politique serbe, député à l'Assemblée nationale ;
 Paja Jovanović (1859-1957), peintre réaliste serbe ;
 Pavle Jovanovic (1977-2020), bobeur serbo-américain ;
 Petar Jovanović (1800-1864), Archevêque de Belgrade et métropolite de Serbie ;
 Petar Jovanović (1982-), footballeur serbe ;
 Pierre Jovanovic (1960-), journaliste et écrivain français
 Sanja Jovanović (1986-), nageuse croate d'origine serbe ;
 Sara Jovanović (1993-), chanteuse serbe ;
 Tomislav Jovanović (1951-), médecin et ministre serbe ;
 Vladimir Jovanović (1833-1922), homme politique, économiste et journaliste serbe ;
 Živadin Jovanović, ministre des affaires étrangères de Yougoslavie ;
 Zoran Jovanović (1965-), joueur de basket-ball serbe.
Sacha Jovanović (1976-), joueur de football français

Notes et références

Voir aussi 
 Jovanovići, village du centre du Monténégro, dans la municipalité de Danilovgrad.
 Joseph Joanovici (1905-1965), ferrailleur français d'origine juive russe, fournisseur de métal pour les autorités allemandes pendant l'Occupation, mais aussi pourvoyeur de la Résistance, et possible agent du Komintern soviétique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe